Djoulyounitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Джулюница) :
la Djoulyounitsa, rivière du nord de la Bulgarie ;
Djoulyounitsa, village bulgare de l'obchtina de Tsenovo, situé dans l'oblast de Roussé ;
Djoulyounitsa, village bulgare de l'obchtina de Lyaskovets, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.